Открытый чемпионат Нью-Йорка по теннису 2019 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Нью-Йорке (США) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 670 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2019 году турнир будет проходить в период с 11 февраля по 17 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Февраля 2019
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Джек Минджи Лин
  Фрэнсис Тиафо
  Ноа Рубин

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Адриан Менендес Масейрас
  Брейден Шнур
  Кристофер Юбэнкс
  Рамкумар Раманатан
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Алексей Попырин

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Брендан Эванс /  Джон Изнер
  Ллейтон Хьюитт /  Алексей Попырин

Альтернативные участники:
  Паоло Лоренци /  Питер Полански
  Теннис Сандгрен /  Джексон Уизроу

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Нью-Йорк
Теннис
Февраль 2019 года
Открытый чемпионат Нью-Йорка по теннису